In 2000 werd de 44ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld dat dit jaar gespeeld werd onder de naam Copa João Havelange. De competitie werd voor één keer niet georganiseerd door de CBF, maar door de Clube dos 13. De competitie werd beslecht door 116 teams die in verschillende modules ingedeeld werden naargelang hun sterkte. De competitie begon op 29 juli 2000 en eindigde op 18 januari 2001. Vasco da Gama werd kampioen. De naam van de competitie was een hommage aan João Havelange, voormalige voorzitter van de CFB en de FIFA.

Achtergrond
De degradatie na het seizoen 1999 werd bepaald door een gemiddelde van het aantal punten in de seizoenen 1998 en 1999. Door een beslissing van de rechtbank werden punten afgenomen van São Paulo FC, dat tegen Botafogo FR en SC Internacional met een niet-speelgerechtigde speler speelde. Hierdoor was het niet Botafogo dat degradeerde, maar SE Gama. Echter weigerde Gama de degradatie te erkennen. Ze werden gesteund door de trainersvakbond en de politieke partij PFL. Gama ging naar de rechtbank om zijn plaats in de Série A op te eisen, maar in juni 2000 was de rechtszaak nog niet afgehandeld. 

Clube dos 13 sprong in de bres en organiseerde een competitie, die later door de CBF geratificeerd werd. Om verdere problemen te vermijden zouden ook de andere drie divisies door de Clube dos 13 georganiseerd worden. In de blauwe groep speelden de 18 teams die de degradatie ontlopen hadden in 1999, de twee teams die uit de Série B van 1999 promoveerden en vijf teams die in de Série B zouden starten.

Gele Groep

Groep A

Groep B

Tweede Fase
Drie teams plaatsten zich voor de knock-outfase

Groen en Witte groep

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Tweede fase
De winnaars en de twee beste tweedes gaan naar de derde fase.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Derde fase

Groep A

Groep B

Finale

Blauwe groep
De top twaalf kwalificeerde zich voor de knock-outfase.

Knock-outfase

Kampioen

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Brasileiro
Braziliaans competitievoetbal 2000